Jesuskind-Kathedrale steht für:
 Jesuskind-Kathedrale (Aleppo), Syrien, römisch-katholisch
 Jesuskind-Kathedrale (Lusaka), Sambia, römisch-katholisch